Bassi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Agostino Bassi
 Graziano Bassi